Danny peut nommer :

 Danny (football, 1983)
 Danny (chanteur finlandais)